Octopus carolinensis är en bläckfiskart som beskrevs av Addison Emery Verrill 1884. Octopus carolinensis ingår i släktet Octopus och familjen Octopodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Åttaarmade bläckfiskar
carolinensis